Mit dem Begriff Shimmy bezeichnet man 

 einen Effekt an Motorrädern, siehe dazu: Lenkerflattern
 einen Tanz aus den 1920er Jahren, siehe dazu Shimmy (Tanz)
 eine spezielle Bauchtanzbewegung, siehe dazu Orientalischer Tanz
 einen deutschen Rapper, siehe dazu ShimmyMC

Siehe auch
 Schimmi